Купфермюле — деревня, расположенная к северу от Фленсбурга в Шлезвиг-Гольштейне, Германия. Он расположен недалеко от Фленсбургского фьорда, к югу от самой восточной части датско-германской границы.

История 
Купфермюле принадлежал приходу Bov Parish до установления нынешней границы, когда остальная часть прихода стала датской после Шлезвигского плебисцита 1920 года. Теперь деревня принадлежит Харрисле.

Купфермюле был родиной первой фабрики в Шлезвиге, что и послужило причиной названия поселка. Медный завод был основан королем Дании Кристианом IV в 1612 году и производил готовую медную продукцию, а позже и изделия из латуни. Среди его продуктов были трубы и листовая медь для медных крыш, а также посуда, такая как ведра, горшки, чайники и подсвечники. Производство меди расцвело в 1914 году, когда на заводе работало более 200 рабочих. Он обанкротился в 1962 году.

Сохранились как фабричные здания XVII века, так и жилые дома рабочих. Последние известны по-датски как Nyboder. и имеют большое сходство с современными зданиями Кристиана в копенгагенском районе Nyboder. В настоящее время в деревне находится музей, в котором представлено большое количество медных и латунных изделий, производимых мельницей.

Многие жители Купфермюле принадлежат к датскому меньшинству Южного Шлезвига. Датская школа Kobbermølle Skole находится в соседней деревне Вассерслебен.

Литература 
 Jens-Peter Hansen (1994): Kobbermøllen ved Krusaa, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring (in Danish)
 Kurt Andresen: Ortsentwicklung und Alltagsleben im Dorf Kupfermühle, Herausgeber: Gemeinde Harrislee (in German)

Ссылки 
 Музеи земли Шлезвиг-Гольштейн — Museum Kupfermühle (на немецком языке)
 О Коббермёлле (на датском)

Населённые пункты Шлезвиг-Гольштейна